Высо́тская — женская форма русской фамилии Высотский. 

 Известные носители 
 Высотская, Алёна Александровна (род. 1980) — российская певица.
 
 Высотская, Татьяна Николаевна (род. 1926) — советский, украинский и российский историк и археолог. Топоним 
 Высотская — деревня в Аларском районе Иркутской области России.